Il singolare  dell'Uruguay Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Horacio Zeballos era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Thomaz Bellucci ha battuto in finale Diego Sebastián Schwartzman 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Leonardo Mayer (quarti di finale)
  Paolo Lorenzi  (Secondo turno)
  Diego Sebastián Schwartzman (finale)
  Alejandro González (primo turno)

  Rogério Dutra da Silva (quarti di finale)
  Pere Riba (quarti di finale)
  Martín Alund (semifinali)
  Rubén Ramírez Hidalgo (Ritirato per malattia)
  Facundo Bagnis (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Uruguay Open 2013
ATP Challenger Tour 2013